St. Mark’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Mark’s Episcopal Church (Arkansas), ID-Nr. 76000414
 St. Mark’s Episcopal Church (Florida), ID-Nr. 94000159
 St. Mark’s Episcopal Church (Louisiana), ID-Nr. 91000700
 St. Mark’s Episcopal Church (Maine), ID-Nr. 84001379
 St. Mark’s Episcopal Church (Maryland), ID-Nr. 90001569
 St. Mark’s Episcopal Church (Suffolk County, Massachusetts), ID-Nr. 12000783
 St. Mark’s Episcopal Church (Worcester County, Massachusetts), ID-Nr. 80000481
 St. Mark’s Episcopal Church (Deer Lodge County, Montana), ID-Nr. 78001682
 St. Mark’s Episcopal Church (Sweet Grass County, Montana), ID-Nr. 95000900
 St. Mark’s Episcopal Church (New Hampshire), ID-Nr. 84000522
 St. Mark’s Episcopal Church (New Jersey), ID-Nr. 77000868
 St. Mark’s Episcopal Church (Albany County, New York), ID-Nr. 78001839
 St. Mark’s Episcopal Church (Orange County, New York), ID-Nr. 82001227
 St. Mark’s Episcopal Church (Rensselaer County, New York), ID-Nr. 00000836
 St. Mark’s Episcopal Church (Westchester County, New York), ID-Nr. 91001725
 St. Mark’s Episcopal Church (North Carolina), ID-Nr. 98000158
 St. Mark’s Episcopal Church (North Carolina), ID-Nr. 84002410
 St. Mark’s Episcopal Church (Ohio), ID-Nr. 73001506
 St. Mark’s Episcopal Church (Carbon County, Pennsylvania), ID-Nr. 77001135
 St. Mark’s Episcopal Church (Philadelphia County, Pennsylvania), ID-Nr. 82003815
 St. Mark’s Episcopal Church (Texas), ID-Nr. 98000103
 St. Mark’s Episcopal Church (West Virginia), ID-Nr. 77001377
 St. Mark’s Episcopal Church (Wisconsin), ID-Nr. 80000132
 St. Mark’s Episcopal Church (Wyoming), ID-Nr. 70000673

Saint Mark’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saint Mark’s Episcopal Church (Mississippi), ID-Nr. 86001712
 Saint Mark’s Episcopal Church (New York), ID-Nr. 87001369

Siehe auch
 St. Mark’s Episcopal Cathedral